Невіль-о-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Невіль-о-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма